David Langat ist der Name folgender Personen:

* David Kipngeno Langat (* 1983), kenianischer Hindernisläufer 
 David Kiprono Langat (* 1980), kenianischer Marathonläufer